Mario Costella – calciatore italiano
 Niccola Costella – politico italiano
 Paolo Costella – sceneggiatore e regista italiano